Angelika Neuner (1969) – ex slittinista austriaca
Doris Neuner (1971) – ex slittinista austriaca
Magdalena Neuner (1987) – ex biatleta tedesca
Reinhard Neuner (1969) – allenatore di biathlon ed ex sciatore nordico austriaco